Hanack ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Hanack (* 1990), deutscher Jazzmusiker
 Christian Hanack (1692–1765), deutscher Rechtswissenschaftler
 Ernst-Walter Hanack (* 1929), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Michael Hanack (1931–2019), deutscher Chemiker; Professor emeritus für Chemie an der Universität Tübingen